Perifete – brigante, figlio di Poseidone o di Efesto e di Anticlea
 Perifete – guerriero acheo alla guerra di Troia, figlio di Copreo
 Perifete – guerriero troiano alla guerra di Troia